

Naam van een aantal Middeleeuwse Duitse hoogadelige dames
 Eilika van Ballenstedt
 Eilika van Schweinfurt